Tombak kan avse:

 Tombak (musikinstrument) – ett slagverkinstrument
 Tombak (legering) – en legering